Cafer () ist ein türkischer männlicher Vorname arabischer Herkunft. Der arabische Name lautet Dschafar.

Namensträger

Osmanische Zeit 
 Ca’fer Pascha (1630/40–1697), osmanischer Militär und Politiker

Vorname 

 Cafer Çağatay (1899–1991), türkischer Fußballspieler, -funktionär, Pharmazeut und Musiker

Siehe auch 
 Cafer Höyük, jungsteinzeitlicher Fundort in der türkischen Provinz Malatya

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Türkischer Personenname